Gottfrid Björck kan syfta på:

* Gottfrid Björck (1869–1891), svensk författare
 Gottfrid Björck (1893–1981), svensk militär